Waltz in lingua inglese significa valzer.

Musica 
 Waltz #1 – brano di Elliott Smith del 1998, dall'album XO
 Waltz #2 (XO) – singolo di Elliott Smith del 1998

Persone 
 Christoph Waltz (1956) – attore austriaco
 David Waltz (1943-2012) – informatico statunitense
 Gustavus Waltz (1732-1759) – basso tedesco, naturalizzato inglese
 Ian Waltz (1977) – discobolo statunitense
 Kenneth Waltz (1924-2013) – politologo statunitense
 Michael Waltz (1974) – politico statunitense